Maraton w Pradze (czes. Pražský mezinárodní maraton) – cykliczna impreza biegowa odbywająca się rokrocznie w maju – począwszy od roku 1995 (pierwsza edycja została rozegrana 4 czerwca) – w stolicy Czech Pradze. Jedna z najważniejszych imprez maratońskich w lekkoatletycznym kalendarzu. Obecnie sponsorem tytularnym zawodów jest Volkswagen.

Od 1998 w ramach maratonu w Pradze rozgrywane są mistrzostwa Czech na tym dystansie.

Zwycięzcy

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona oficjalna 

Lekkoatletyka w Czechach
Praga
Sport w Pradze